Фінал Кубка націй ОФК 1998 року визначав переможця турніру і відбувся 4 вересня 1998 року в стадіоні «Санкорп Стедіум», Брисбен. 

У ньому зустрілись господарі, збірна Австралії та Нова Зеландія. Це був третій виступ у фіналі для Австралії, вигравши обидва фінали у 1980 та 1996 роках. Для Нової Зеландії це було їх другою появою у фіналі після переможного фіналу в 1973 році.

Марк Бертон забив єдиний гол в матчі на 24-й хвилині і приніс Новій Зеландії перемогу 1:0 та другий титул Кубка націй. Перемога дозволила новозеландцям представляти федерацію на Кубку конфедерацій 1999 року, вперше у своїй історії.

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Кубок націй ОФК 1998 на RSSSF  

1998 у футболі
Кубок націй ОФК
Жовтень 1998